Una Kaffeehaus, altro nome della Coffee house, è un piccolo edificio, tipicamente settecentesco, che si trovava in parchi e giardini e che era usato per prendere il caffè e la cioccolata in tazza, da cui il nome, e altri svaghi da aristocratici. 

Kaffeehaus di Boboli
Kaffeehaus di Corliano